NS
 network simulator, um software de simulação de redes
 "não sabe" - em sondagens é comum existir uma categoria de resposta NS/NR (não sabe ou não responde)
 name server, um servidor que faz corresponder endereços a nomes numa rede de computadores
 Abreviação ISO 3166-2 da Nova Escócia, Canadá
 AU-NS: Nova Gales do Sul, Austrália (código ISO 3166-2:AU)
 Nederlandse Spoorwegen, a companhia companhia ferroviária holandesa
 National Semiconductor, um fabricante de electrónica norte-americano
 Nacional Socialista
 Nintendo Switch
ns
 nanossegundo, 10-9 segundos

Desambiguações de siglas